Dyakina är ett släkte av kackerlackor. Dyakina ingår i familjen småkackerlackor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Småkackerlackor
Dyakina